Штокхаузен () — немецкая фамилия и топоним.

Фамилия 
  (род. 1972) — американский художник-постановщик.
 Штокхаузен, Адольф — германский регбист.
 Штокхаузен, Ганс-Геррит фон (1907—1943) — немецкий подводник, кавалер Рыцарского железного креста.
 Штокхаузен, Карлхайнц (1928—2007) — немецкий композитор, дирижёр, музыкальный теоретик.
 Штокхаузен, Маркус (род. 1957) — немецкий джазовый трубач и композитор, педагог.
 
 Штокхаузен, Юлиус (1826—1906) — немецкий певец (баритон), хоровый дирижёр и педагог; сын Франца Штокхаузена.

Топоним 
 Штокхаузен — район в городе Эйзенах.
 Вилла Штокхаузен — комплекс сооружений в Дрездене, более известный как замок Лингнера.